Krönungsstein steht für verschiedene Steine, die an den Ort der Krönung eines Monarchen erinnern:
 Stein von Kingston upon Thames, England
 Stein von Fál, Irland
 Stein von Scone, Schottland
 Stein von Mora, Schweden